Poppenholz bezeichnet
 Poppenholz (Rugendorf), Ortsteil der Gemeinde Rugendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Poppenholz (Zaubach), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Zaubach, Landkreis Stadtsteinach, Bayern

 Poppenholz (Naturschutzgebiet), auf dem Gebiet Landkreises Rhön-Grabfeld, Bayern